Elfriede Engelmeyer nasceu em Viena, Áustria. Frequentou a Universidade de Viena, onde se doutorou com uma tese sobre as canções de José Afonso. Colabora regularmente na revista berlinense Tranvía e ocasionalmente na Revista Matices (Colónia). Tem trabalhado e publicado em torno de literatura de mulheres e literatura contemporânea portuguesa, além de ter assinado numerosas traduções. É leitora de Alemão na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Em 1999 publicou o livro José Afonso, Poeta, um ensaio pioneiro sobre a obra poética do cantor português.

Ensaístas da Áustria
Tradutores da Áustria
Naturais de Viena
Alunos da Universidade de Viena